Cixi peut désigner :

 Cixi (Ts'eu-hi), une impératrice douairière de Chine de la dynastie Qing ;
 Cixi, une ville de la province du Zhejiang en Chine ;
 Cixi, un personnage de la série de bandes dessinées Lanfeust de Troy ;
 Cixi de Troy, une série dérivée de l'univers Lanfeust de Troy, centré sur le personnage de Cixi.